Above the Clouds – film del 1933 diretto da Roy William Neill
Above the Clouds – film del 2014 diretto da Pepe Diokno
Above the Clouds – film del 2014 diretto da Hiro Konishi